Pečar ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Pečar (* 1972), deutscher Neuzeithistoriker
 Borut Pečar (1931–2009), jugoslawischer bzw. slowenischer Karikaturist
 Marjan Pečar (* 1941), jugoslawischer Skispringer
 Martin Pečar (* 2002), slowenischer Fußballspieler
 Nada Ludvig-Pečar (1929–2008), kroatische Komponistin und Hochschullehrerin
 Tanja Pečar (* 1964), slowenische Rechtsanwältin, First Lady Sloweniens seit 2012, Partnerin von Borut Pahor